Lizerne bezeichnet:

Lizerne (Fluss), einen Bach im Schweizer Kanton Wallis
eine Ortschaft der Gemeinde Mancenans-Lizerne im französischen Département Doubs